Чемпионат мира по хоккею 1985 года — 50-й по счёту чемпионат мира под эгидой ИИХФ, проходивший с 17 апреля по 3 мая 1985 года в Праге, Чехословакия. В рамках соревнования состоялся 61-й розыгрыш чемпионата Европы. В турнире приняли участие 8 национальных сборных. Чемпионами мира стали хозяева соревнования — сборная Чехословакии, завоевавшие тем самым свой шестой титул. Серебряные медали выиграла сборная Канады. Бронзовые медали достались сборной СССР.

Медалисты Чемпионата Европы определялись по итогам предварительного раунда. «Золото» завоевали советские хоккеисты, одержавшие победы во всех матчах. Серебряные медали достались чехословацкой сборной, а бронзовые — сборной Финляндии.

Лучшим бомбардиром чемпионата стал советский игрок Сергей Макаров, набрав 14 (9+5) очков за результативность. Он же был признан и лучшим нападающим соревнования. Лучшим вратарём турнира стал чехословак Иржи Кралик, а лучшим защитником — Вячеслав Фетисов.

Участвующие команды 
В чемпионате принимали участие 8 национальных команд — шесть из Европы и две из Северной Америки. Сборная США пришла из группы B, остальные — с прошлого турнира группы A.

Европа
 *
 *
 *
 *
 *
 *

Северная Америка
 *
 ^

 <div id="1">* = 7 команд автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам чемпионата мира 1983 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам группы B чемпионата мира 1983 года

Судьи 
ИИХФ утвердила 7 главных и 9 линейных судей для обслуживания матчей чемпионата мира по хоккею с шайбой 1985 года.

Главные судьи
  Владимир Шубрт
  Брюс Худ
  Юрий Карандин
  Марк Фосетт
  Пертти Юхола
  Йозеф Компалла
  Челль Линд

Линейные судьи
  Славомир Кабан
  Мирослав Липина
  Йозеф Кришка
  Ян Татичек
  Челль Карлссон
  Игорь Прусов
  Райнер Клюге
  Уве фон де Фенн
  Лассе Ванханен

Предварительный раунд

Утешительный раунд 
Учитываются результаты предварительного раунда.

Финальный раунд

Рейтинг и статистика

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

''Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время

По данным: Eliteprospects.com

Индивидуальные награды 
Лучшие игроки:
 Вратарь:  Иржи Кралик
 Защитник:  Вячеслав Фетисов
 Нападающий:  Сергей Макаров

Первая Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Иржи Кралик
 Защитники:  Алексей Касатонов —  Вячеслав Фетисов
 Нападающие:  Сергей Макаров —  Владимир Ружичка —  Владимир Крутов

Вторая Сборная всех звёзд:
 Вратарь:  Джон Ванбисбрук
 Защитники:  Антонин Ставьяна —  Милослав Горжава
 Нападающие:  Иржи Лала —  Марио Лемьё —  Павел Рихтер

Чемпионат Европы по хоккею с шайбой 1985

Таблица

Итоговое положение команд

Литература

Ссылки 

 
 

Апрель 1985 года
Май 1985 года
Спорт в Чехословакии в 1985 году

1985
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Чехословакии
Чемпионаты Европы в Чехословакии
Чемпионаты Европы в 1985 году
Чемпионаты мира в Чехословакии